Psará peut faire référence à :

 Psará, île grecque de la mer Égée

 L'un des cinq navires de la marine de guerre hellénique nommés d'après l'île grecque Psará :
 Le Psara, une corvette (1830) ;
 Le Psara, un bateau à vapeur (1880) ;
 Le Psara, un cuirassé de classe Hydra (1890) ;
 Le Psara (D98), un destroyer de classe Kountouriotis (1933) ;
 Le Psara (F454), une frégate de classe Hydra (1998).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme grec